Peppermint peut faire référence à :

Botanique 

 le , nom anglais de la Menthe poivrée () ;
 , nom commun anglais de plusieurs espèces d'eucalyptus.

Films et séries 

 , film grec de 1999 ;
 Peppermint, film américain de 2018 ;
 Peppermint Candy, film sud-coréen de 2000 ;
 Peppermint frappé, film espagnol de 1967 ;
 , série télévisée canadienne des années 1950.

Monde musical 

 Peppermint EP, EP de Sloan de 1992 ;
 , EP de Cocteau Twins de 1983 ;
 , groupe de sunshine pop américain ;
 , single de Joey Dee and the Starliters de 1961 ;
 , girl group italo-saint-marinais ;
 , groupe de sunshine pop américain ;
 , album d'Amorphous Androgynous de 2008 ;
 , album de Strawberry Alarm Clock de 1967 ;
 Incense and Peppermints, single de Strawberry Alarm Clock de 1967 ;
 , compilation de The Brian Jonestown Massacre de 2004.

Personnalités 

 Peppermint, actrice, chanteuse, personnalité de télévision, drag queen et activiste américaine ;
 Peppermint Harris (1925-1999), guitariste et chanteur de blues et de rhythm and blues américain ;
  (né en 1970), artiste contemporain américain.

Toponymes 

 
 
 , salle de concert américaine ;
 , discothèque américaine.

Divers 

 Peppermint, manhwa de Seo Eun-jin créé en 2001 ;
 , troupe de théâtre américaine ;
 , barre chocolatée de Nestlé ;
 , chaîne d'hôtels indienne ;
 Peppermint OS, système d'exploitation Linux basé sur Ubuntu ;
 Peppermint Patty, personnage du comic strip Peanuts ;
 , marque de poupées américaine ;
 , nom de code du Projet Manhattan et de l'ETO ;
 , confiserie de Hershey's.

Voir aussi 

 Pepperminta, film austro-suisse de 2009.